Bindewald ist der Familienname folgender Personen:

 Else Bindewald († 1921), deutsche Krankenschwester und Strahlenopfer
 Erwin Bindewald (1897–1950), Maler
 Friedrich Bindewald (1862–1940), Kunstmaler und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Karl Bindewald (Richter) (1816–1872), hessischer Jurist und Landtagsabgeordneter
 Klaus Bindewald (1934–2016), deutscher Sachbuchautor
 Ludwig Bindewald (1854–1893), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Theodor Bindewald (1829–1880), deutscher Pfarrer, Heimatforscher und Schriftsteller
 Uwe Bindewald (* 1968), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bindewald und Gutting